Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 97 dans le monde.

Routes 
 Route fédérale 97 en Allemagne
 Route 97 en Colombie britannique, Canada
 U.S. Route 97 aux États-Unis
 Interstate 97 aux États-Unis
 Route européenne 97
  dans certains départements, en France
 Route 97 en Islande
  dans certains pays

Autres 
Route 97 peut aussi se référer à :
 Route 97, album du chanteur Paul Personne